Levi-Strauss peut faire référence à
 Levi Strauss, (1829-1902), bavarois inventeur du blue-jeans ;
 Levi Strauss & Co., l'entreprise de textile fondée en 1853 par Levi Strauss.

 Claude Lévi-Strauss (1908-2009), ethnologue et anthropologue français ;
 Monique Lévi-Strauss (1926-), chercheuse française spécialisée dans l'histoire du textile.

Voir aussi 
 Lewis Strauss
Patronyme juif